Mousquetaire désigne un militaire armé d'un mousquet.
Il peut aussi désigner:

 Mousquetaire, un voilier ;
 Mousquetaire #1 et Mousquetaire #2, albums du chanteur français Romain Humeau sortis en 2016 et 2018 ;

 Les Mousquetaires, groupe de distribution français ;
 Les Mousquetaires, série de bande dessinée belge de Mazel et Cauvin ;
 Les Mousquetaires est également le titre de la première histoire de cette série, publiée en 1969.

Voir aussi
 Les Mousquetaires de Paris, club français de football américain ;
 Opération Mousquetaire, opération militaire franco-britannique de 1956 ;
 Poignet mousquetaire, poignet à revers ;
 Les Quatre Mousquetaires, surnom de l'équipe de France de tennis en Coupe Davis de la fin des années 1920 au milieu des années 1930 ;
  SAN Jodel D.140 Mousquetaire, un avion léger ;
 Les Trois Mousquetaires, roman français ayant eu  ;
 Les Mousquemers.
 A Modern Musketeer, film américain sorti en 1917